Meistriliiga 1997-98 foi a 7ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Flora Tallinn.

Primeira fase

Segunda fase

Campeão

Referências 
 Tabela final da Meistriliiga (RSSSF)

1997–98
1997 no futebol
1998 no futebol
Desporto na Estônia em 1997
Desporto na Estônia em 1998